Un caso per due (Ein Fall für zwei) – serie televisiva tedesca trasmessa dal 1981 al 2013
 Ein Fall für zwei – serie televisiva tedesca del 2014